Jüdischer Friedhof Nürnberg steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Nürnberg)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Nürnberg)